Ґміна Тшещани, Ґміна Тшещани (пол. Gmina Trzeszczany) — сільська ґміна у східній Польщі. 
 Тшещани Другі — (пол. Trzeszczany Drugie; укр. Трищани Другі) село українського Закерзоння (в історичному Надсянні), що знаходиться тепер у Польщі.
 Тшещани Перші — (пол. Trzeszczany Pierwsze; укр. Трищани Перші) село українського Закерзоння (в історичному Надсянні), що знаходиться тепер у Польщі.